Zur Schachweltmeisterschaft der Frauen 1959 wurde zunächst ein Kandidatenturnier mit 15 Teilnehmerinnen ausgetragen. Anschließend bestritten die Turniersiegerin und die aktuelle Weltmeisterin das Match um die Weltmeisterschaft.

Kandidatenturnier 
Das Kandidatenturnier fand im Mai 1959 in Plowdiw statt.

Weltmeisterschaft 
Die Weltmeisterschaft begann am 4. Dezember 1959 in Moskau. Sie war auf 16 Partien angesetzt, wurde jedoch vorzeitig beendet, als die Gesamtsiegerin feststand. Obwohl die beiden letzten Partien erst im Januar 1960 ausgetragen wurden, wird der Wettkampf in allen Quellen dem Jahr 1959 zugerechnet, um den seit 1950 gültigen 3-Jahres-Zyklus zu erhalten. Titelverteidigerin Bykowa setzte sich in der zweiten Turnierhälfte sicher durch. Hauptschiedsrichterin war Nina Hrušková-Bělská aus der Tschechoslowakei.

Weblinks 
 Abschlusstabelle des Kandidatenturniers auf mark-weeks.com (englisch)

1959
Schachwettbewerb in Moskau
Schachwettbewerb in der Sowjetunion
Schach (Bulgarien)
Schach 1959